José Moratalla puede referirse a :

 José Enrique Moratalla, político español nacido en 1949.
 Josep Moratalla, futbolista del FC Barcelona nacido en 1958.
 José Moratalla, actor español (1941-1989).